Saulach heißen folgende geographische Objekte:

 Saulach (Aisch), linker Ast der Aisch gegenüber Dachsbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Saulach (Dinkelscherben), Dorf bei Oberschöneberg, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern
 Saulach (Gemeinde Mattsee), Weiler in Mattsee, Bezirk Salzburg-Land

Siehe auch:
 Saulbach